Maria Magdalena van Oostenrijk (1589-1631), dochter van aartshertog Karel II van Oostenrijk
Maria Magdalena van Oostenrijk (1689-1743), dochter van keizer Leopold I